Шахриха́н:

 Шахрихан — город в Узбекистане, районный центр
 Шахрихан — железнодорожная станция в 32 км к юго-западу от Андижана
 Шахрихан — команда Профессиональной футбольной лиги Узбекистана